Велика-Плана:
 Велика-Плана — город в Сербии.
 Велика-Плана (община) — община в Сербии.
  — село в Сербии.
  — село в Хорватии.

См. также